Albrekt av Mecklenburg kan syfta på:

 Albrekt I av Mecklenburg, furste 1264–1265
 Albrekt II av Mecklenburg, furste 1329–1348, hertig 1348–1384
 Albrekt III av Mecklenburg, hertig 1384–1412, kung av Sverige 1364–1389
 Albrekt IV av Mecklenburg, hertig (medregent) 1383–1388
 Albrekt V av Mecklenburg, hertig 1412–1423
 Albrekt VI av Mecklenburg, hertig 1477–1483   
 Albrekt VII av Mecklenburg, hertig 1503–1547
 Albrekt VIII av Mecklenburg, hertig 1628–1631

Se även 
 Johan Albrekt av Mecklenburg